Avricourt (Meurthe-et-Moselle)
 Avricourt (Mosela)
 Avricourt (Oise)